Dnevnik je lahko:
 dnevnik (književnost), knjiga z osebnimi zapisi
 dnevnik (novinarstvo), časopis, ki izhaja vsak dan
 Dnevnik (časopis), slovenski dnevni časopis
 Dnevnik (RTV SLO), televizijska informativna oddaja